L'Open de Gibraltar 2019 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 15 au 17 mars 2019 au Tercentenary Sports Hall de Gibraltar. Elle est organisée par la WPBSA et est parrainée par la société anglaise Betway.

Faits marquants 
Le tenant du titre est le Gallois Ryan Day qui s'était imposé contre Cao Yupeng en finale l'an passé. Cette année, la finale opposait le tenant du titre à Stuart Bingham et c'est l'anglais qui s'est imposé, remportant son sixième tournoi classé en carrière. Le meilleur break est une série de 142 points réalisée par Bingham et Chen Feilong.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Qualifications 
Ces rencontres se sont tenues du 13 au 14 mars 2019 à Gibraltar. Les matchs ont été disputés au meilleur des sept manches.

Tour 1

Tour 2

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 
 100  Barry Pinches

Pendant le tournoi 

 142, 134, 112, 103, 103, 102, 102, 100, 100  Stuart Bingham
 142  Chen Feilong
 139, 112   Thepchaiya Un-Nooh
 139, 109  Kyren Wilson
 139  Chris Wakelin
 139  Paul Davison
 136, 111  Kurt Maflin
 135, 105  Peter Ebdon
 129  Sean O'Sullivan
 129  Ashley Carty
 127  Jamie Clarke
 126  Zhao Xintong
 123  David Lilley
 122, 107  David Gilbert
 120, 103, 103, 101  Yuan Sijun
 120  Hammad Miah
 120  Jimmy White
 117  Jack Lisowski
 115  Barry Pinches
 112  Yan Bingtao
 109  James Cahill
 108  Joe Swail
 106  Daniel Wells
 105  Hamza Akbar
 104  Zhou Yuelong
 103  Ross Muir
 102  Martin O'Donnell
 101, 100  Gary Wilson
 100  Ryan Day

Références

Voir aussi 
 Open de Gibraltar 2018
 Open de Gibraltar

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Lien externe 
 Betway Gibraltar Open

Open de Gibraltar de snooker
Sport à Gibraltar
Snooker en 2019